O 7.º Regimento Alpino () é um regimento de Infantaria ligeira do Exército italiano, especializando-se no combate em montanhas. Os Alpini são um corpo de infantaria de montanha de fuzileiros do Exército italiano, que distinguiu-se em combate durante a Primeira Guerra Mundial e a II Guerra Mundial.

I Guerra Mundial 
Durante a I Guerra Mundial o regimento consistia de 10 batalhões e viu intensos combates nos Alpes contra o Kaiserjäger da áustria e Alpenkorps da Alemanha. Os batalhões do regimento nestes dias foram (unidades geradas antes da guerra em negrito, seguidos dos seus batalhões de primeira e segunda linha de reserva):

  Feltre, Val Cismon, Monte Pavione
  Pieve di Cadore, Val Piave, Monte Antelao
  Belluno, Val Cordevole, Monte Pelmo, Monte Marmolada,  Uork Amba

Estrutura atual 
O regimento é parte do Brigada Alpina Julia com sede na cidade de Belluno.

  Comando Regimental
  Companhia de suporte logístico e comando "La cacau"
  Batalhão Alpino de Feltre
  64.º Companhia Alpini "La Crodarola"
  65 Companhia Alpini "La Manila"
  66 Companhia Alpini "El camors"
  125.º Companhia de suporte de manobra "La tonante"

Equipamento 
As companhias Alpini estão equipados com Bv 206S, veiculos Puma 6x6 e Lince. A companhias de suporte de manobra está equipada com morteiros de 120mm e Spike MR(mísseis guiados).

Ligações externas 
 Página Oficial

!Esboços sobre a Itália
Exército da Itália